Imię i nazwisko Ross Wilson nosili lub noszą m.in.:
 Ross Wilson  (1909–1997) – kanadyjski narciarz, olimpijczyk z 1932
 Ross „Lefty” Wilson  (1919–2002) – kanadyjski hokeista
 Ross Wilson (ur. 1947) – australijski piosenkarz i muzyk
 Ross Wilson (ur. 1950) – australijski lekkoatleta, sprinter
 Ross Wilson (ur. 1958) – północnoirlandzki rzeźbiarz
 Ross Wilson (ur. 1995) – brytyjski tenisista stołowy